

Дани сећања 

1490-е пне.